

Geografia 
 Brasile
 Resende – comune dello stato di Rio de Janeiro
 Portogallo
 Resende – comune del distretto di Viseu
 Resende – freguesia di Paredes de Coura
 Resende – freguesia di Resende

Sport 
 Resende Futebol Clube – squadra di calcio brasiliana